Malibu est une ville de Californie ;

Produits et entreprise 
 Le malibu est une liqueur à base de rhum et de noix de coco ;
 La Chevrolet Malibu est un modèle d'automobile américain, et la Chevrolet Chevy Malibu un modèle argentin ;
 Malibu Comics est une maison d'édition de comics américaine aujourd'hui disparue.

Culture 
 Alerte à Malibu (Baywatch) était une série télévisée américaine produite de 1989 à 1991 ;
 Malibu Stacy est un groupe fondé en 2003 et originaire de Liège en Belgique ;
 Malibu est un album d'Anderson .Paak ;
 Malibu est une chanson de la chanteuse américaine Miley Cyrus sortie en 2017.
 Malibu est une chanson de l'album Celebrity Skin, du groupe américain Hole, sorti en 1998.

Homonymie de titre